Джон Долл (;  — ) — американський актор.

Фільмографія

Посилання 

Померли від інфаркту міокарда
Актори США
Уродженці Нью-Йорка